Káma, Oroszország európai részének egyik legjelentősebb folyója
 Káma, szanszkrit szó: vágy, szerelem
 Káma, a tehénantilop-formák alcsaládjához tartozó faj